Drugie zawody Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2018 odbyły się na skoczni dużej we francuskim Courchevel.

Kwalifikacje nie zostały rozegrane, co związane było z małą liczbą uczestniczek na liście startowej.

W trakcie jednego z treningów reprezentantka Słowenii Ema Klinec ustanowiła nowy rekord skoczni wynoszący odtąd 137 metrów.

Konkurs indywidualny wygrała drugi raz z rzędu Japonka Sara Takanashi. Drugie miejsce na podium zajęła nowa rekordzistka skoczni Ema Klinec, gorsza od triumfatorki o niespełna piętnaście punktów. Trzecią lokatę zajęła rodaczka zwyciężczyni Yūki Itō. Jedyna z reprezentantek Polski Kinga Rajda zajęła miejsce trzydzieste pierwsze, a przez to nie zakwalifikowała się do serii punktowanej. Pierwsza seria odbyła się z belki dwudziestej czwartej, a druga z dwudziestej siódmej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny – 10 sierpnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2018 we Francji